Жустін Енен-Арденн була чинною чемпіонкою і успішно захистила свій титул, у фіналі перемігши Світлану Кузнецову з рахунком 7-6(3), 6-3.

Сіяні гравчині

Основна сітка

Фінал

Верхня половина

Нижня половина

Посилання 

Dubai Tennis Championships 2004
Dubai Tennis Championships